

Села:
 Рибці — Сумська область, Сумський район
 Рибці — Чернігівська область, Прилуцький район

Місцевість:
 Рибці — колишнє село, тепер місцевість Полтави

Рибці () — село, Мінська область, Пуховицький район